Wyrzyki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Wyrzyki, village du powiat de Łosice
 Wyrzyki, village du powiat de Pułtusk 

dans la voïvodie de Podlachie
 Wyrzyki, village